Jean Forestier (1930) – ex ciclista su strada e pistard francese
 Jean Forestier (... – ...) – calciatore svizzero
 Louis Forestier (1892-1954) – direttore della fotografia francese
 Maxime Le Forestier (1949) – cantautore francese
 Sara Forestier (1986) – attrice francese